szádi Klein Sámuel (1742–1806) görög katolikus szerzetes
 Klein Sámuel (1784–1835) evangélikus lelkész
 Klein Sámuel (1847–1915) Dobsina polgári iskolájának igazgatója
 Klein Sámuel (?) színigazgató (Szatmárnémeti színház)
 Klein Sámuel (1886–?) rabbi
Samuel Klein
 Samuel Klein (1923–2014) brazil üzletember